Nastro può assumere diversi significati e funzioni:
 Nastro – sottile striscia di tessuto per legature o decorazione.
 Nastro – uno dei cinque attrezzi utilizzati nella ginnastica ritmica
 Nastro – sinonimo di videocassetta o audiocassetta
 Nastro cardato – banda di fibra tessile, fase intermedia della filatura industriale.
 Nastro adesivo – striscia di plastica o carta a cui è applicata una sostanza adesiva
 Nastro magnetico – striscia di materiale plastico usata come supporto di memorizzazione
 Nastro trasportatore – dispositivo adibito al trasporto di oggetti o materiali
 Nastro di Möbius – in topologia, superficie non orientabile 
 Ribbon o nastro – in informatica, componente delle interfacce grafiche.

Altri progetti 

ca:Cinta
de:Fita
en:Tape
es:Cinta
pt:Fita
ru:Ribbon (значения)
simple:Tape